Бертрам — фамилия. Известные носители:

 Бертрам, Адольф (1859—1945) — немецкий кардинал.
 Бертрам, Георг (1882—1941) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Бертрам, Лаура (род. 1978) — канадская актриса кино.
 Бертрам, Элли (род. 1989) — канадская актриса и танцовщица.

См. также 
 Отель «Бертрам» — роман Агаты Кристи, опубликованный в 1965 году
 Бартрам
 Бертран